Emerald Fennell – scrittrice e attrice britannica
 John Fennell – slittinista canadese